Валери Крус (, род. 18 июля 1976) — американская актриса.

Крус снималась на регулярной основе в первом сезоне сериала FX «Части тела» в 2003 году. С тех пор она снялась в недолго просуществовавших сериалах «Файлы Дрездена» (Syfy, 2007-08) и «Без координат» (ABC, 2011).

Крус имела второстепенные роли в сериалах «Тайны Палм-Спрингс», «Декстер», «Настоящая кровь», «Люди Альфа», «Родина» и «Последователи». Также Крус появлялась в таких шоу как «Анатомия страсти», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Мыслить как преступник» и «Скандал».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Флорида